Ingwe (Zuid-Afrika)
Ingwë (Tolkien)